

Geografia
 Risum-Lindholm – comune tedesco nello Schleswig-Holstein

Persone
 Christer Lindholm (1966) – pilota motociclistico svedese
 Elias Lindholm (1994) – hockeista su ghiaccio svedese
 Emil Lindholm (1996) – pilota di rally finlandese
 Paul Lindholm (1970) – ex calciatore finlandese
 Raimo Lindholm (1931-2017) – cestista finlandese
 Remi Lindholm (1998) – fondista finlandese
 Sebastian Lindholm, detto "Basti" (1961) – pilota di rally finlandese
 Tobias Lindholm (1977) – regista e sceneggiatore danese
 Vasilij Adol'fovič Lindholm, noto anche come Wilhelm Adolf Lindholm (1874-1935) – zoologo russo

Altro
 Amuleto di Lindholm – oggetto in osso con iscrizione runica
 Lindholm Høje (Collina Lindholm) – sito di sepoltura vichinga in Danimarca
 Stazione di servizio R. W. Lindholm – stazione di servizio disegnata da Frank Lloyd Wright, a Cloquet, in Minnesota (USA)